Soldier ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Soldier (Idaho)
 Soldier (Iowa)
 Soldier (Kansas)
 Soldier (Kentucky)
 Soldier (Pennsylvania)
 Soldier Camp (Arizona)
 Soldier Creek (South Dakota)
 Soldier Pond (Maine)
 Soldier Summit (Utah)
 diverse Soldier Townships

Soldier oder Soldiers steht für:
 Soldier River, Fluss in Iowa
 Soldier (Band), britische NWOBHM-Band

 Soldier (deutscher Titel Star Force Soldier), US-amerikanischer dystopischer Actionfilm
 The Soldiers, britisches Sängertrio
 Soldiers, Alternativtitel eines niederländischen Films, siehe Der Soldat von Oranien
 Soldiers, Lied der Popgruppe ABBA aus dem Jahr 1981

Soldier ist der Familienname folgender Personen:
 Michael Soldier (* 1967), US-amerikanischer Pornodarsteller

Siehe auch:
 Soldat (Begriffsklärung)
 Soldati